Marina reprezintă totalitatea mijloacelor de navigație.

Acest termen (sub forma „marină” sau „marina”) se poate referi, de asemenea, la:
Marina (opera) operă lirică spaniolă (Zarzuela) compusă de Emilio Arrieta în 1855
Marină, pictură a unei priveliști asupra mării;
Milă marină, unitate de măsură;
Bova Marina, oraș din regiunea Calabria, Italia;
 Marina, comună în cantonul Split-Dalmația, Croația.

Persoane 
Marina din Antiohia, Sfânta Marina
Prințesa Marina a Greciei și Danemarcei, soția Prințului George, Duce de Kent
Marina Ionescu, deputat român
Marina Florea, cântăreață română de muzică ușoară
Marina Țvetaeva, poetă rusă
Marina Vlady, actriță franceză
Marina Voica, cântăreață de muzică ușoară
Justinian Marina, numele de mirean a lui Ioan Marina

Vezi și 
Mare, o suprafață considerabilă de apă sărată
Marină militară
Regia Marina, marina regală Italiană